Władysław Poniński (zm. 1731) – podkoniuszy koronny, starosta wschowski
 Władysław August Poniński (1823-1901) – generał lejtnant wojsk włoskich
 Władysław Poniński (1921–1992) – polski działacz emigracyjny